Яворовский — фамилия, женский вариант — Яворовская. Известные носители:

 Яворовский, Павел Казимирович (1873—1920) — русский инженер-технолог, председатель правления общества пожарных техников, секретарь технического комитета Российского пожарного общества, первый ректор Пожарно-технического института.
 Яворовский, Пётр Казимирович (1862—1920) — русский геолог и горный инженер, брат Павла Яворовского.
 Яворовский, Раймунд (1885—1941) — польский социалистический политик, военный и профсоюзный деятель.

 Яворовская, Валентина Евгеньевна (1923—2003) — советский микробиолог.
 Яворовская, Констанция (1881—1959) — польская социалистка, жена Раймунда Яворовского.

См. также 
 Яворовский район, Яворовский национальный природный парк, Яворовский военный полигон — Украина
 Яворовский уезд — Российская империя